Моэн () — норвежская фамилия.

Известные носители 
 Моэн, Анна-Луиза (более известна под фамилией Брайант; 1885—1936) — американская писательница и журналистка.
 Моэн, Анита (род. 1967) — норвежская лыжница.
 Моэн, Свейн (род. 1979) — норвежский футбольный арбитр.
 Моэн, Трэвис (род. 1982) — канадский хоккеист, нападающий.
 Моэн, Уле Кристиан (род. 1951) — норвежский шахматист.

См. также 
  — норвежский производитель премиальной сантехники; основатель